Grails est un framework open source basé sur Groovy.
 Grails est un groupe de musique américain.

Homonymie